Бакуна () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бакуна, Жуниньо (род. 1997) — нидерландский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Бакуна, Леандро (род. 1991) — нидерландский футболист. См. также 
 Бакуново
 Бакуны